

События 
 1 апреля — константинопольским патриархом стал иконоборец Феодот I.
 Святитель Никифор (патриарх Константинопольский) был сослан на остров Проконнис.
 Людовик I Благочестивый заложил капеллу Девы Марии, будущий центр миссионерского округа всей восточной Вестфалии.
 Византия и Первое Болгарское царство подписали мирный договор.
 Прошел иконоборческий собор по инициативе императора Льва V Армянина в Константинополе.
 Распространение павликианства.
 Окончательно завершена японская генеалогическая летопись Синсэн Седзироку («Новое уложение семей и родов»).

Родились 
 Мефодий, один из составителей современной кириллицы.
 Феодора — византийская императрица, христианская святая.

См. также

Примечания